Юрий Траханиот:
 Траханиот, Юрий Дмитриевич («Малый») (ум. 1518) — придворный и дипломат на службе у Великих князей Московских Ивана III и его сына Василия III. Печатник, возможно, переводчик. Сын предыдущего.
 Траханиот, Юрий Мануилович («Старый») (ум. 1513) — придворный, дипломат, возможно писатель-переводчик. Дядя предыдущего.